A 2005-ös Race of Champions december 3-án került megrendezésre ismét a Stade de Franceban, Párizs északi külvárosában Saint-Denisben.

Az egyéni tornát a francia Sebastian Loeb nyerte, miután a dán Tom Kristensen összetörte az autóját a döntő küzdelemben. A nemzetek tornáját Skandinávia nyerte a Tom Kristensen és Mattias Ekström alkotta párossal.

Kisebb változások történtek az autók terén, a Ferrari 360 helyett a Porsche 911 GT3-at használták a versenyzők, illetve a Citroën Xsara WRC mellett bevezették a Renault Méganet és a hagyományos "ROC Buggy" versenyautót is.

Résztvevők

Bajnokok versenye

Pálya versenyzők

Rali versenyzők

Döntő

Nemzetek tornája

Források

Külső hivatkozások 
A RoC hivatalos oldala

R